Hallsville (Missouri)
Hallsville (Texas)

Desambiguações de topônimos